Abastecimento público de água
 Distribuição de energia elétrica
 Cadeia de abastecimento
 Suprimento — item administrado, movimentado, armazenado, processado e transportado pela logística
 Oferta — aquilo disponibilizado ao mercado
 Provisões e Reservas — contábeis, que carregam de fato uma grande diferença entre elas
 Centrais de abastecimento — tipo de empresas estatais comuns no Brasil

Organizações 
 Diretoria de Abastecimento — órgão do Exército Brasileiro
 Ministério do Abastecimento — extinto departamento do governo britânico
 Companhia Nacional de Abastecimento — empresa pública brasileira
 Superintendência Nacional do Abastecimento — extinto órgão do governo federal do Brasil

Ver também 
 Logística